Иван Манојловић (Нанси, 25. децембар 1920 — Београд, 10. март 2012) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1959. || Кризантема ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1968. || Самци  ТВ серија|| 
|-
| 1968. || Мартин Крпан с врха ТВ филм || /
|-
| 1968. || Топчидерска река ТВ филм || /
|-
| 1968. || Силе ТВ филм || Јојкић
|-
| 1969. || Рађање радног народа ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Бурдуш  || /
|-
| 1971. || Чедомир Илић ТВ серија || Доктор
|-
| 1971. || Дипломци ТВ серија || /
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић ТВ серија || /
|-
| 1975. || Отписани  ТВ серија || Генерал
|-
| 1976. || Грлом у јагоде ТВ серија || /
|-
| 1976. || Човек који је бомбардовао Београд ТВ филм || Фотограф у суду
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1920.
Умрли 2012.
Српски глумци
Југословенски глумци
Срби у Француској